UNIQA volejbalová extraliga mužů 2011/2012 - 20. sezon walki o mistrzostwo Czech organizowany przez Czeski Związek Piłki Siatkowej (cz. Český volejbalový svaz, ČVZ). Zainaugurowany został 14 września 2011 roku i trwał do 23 kwietnia 2012 roku. 

Po rezygnacji z udziału w Extralidze z powodu problemów finansowych klubu  zmniejszono liczbę uczestniczących drużyn do 11.
 
W sezonie 2011/2012 w Lidze Mistrzów Czechy reprezentował klub , natomiast w Pucharze Challenge - .

Mistrzem Czech został .

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

Półfinały 
(do czterech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do czterech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty, liczba widzów

Bibliografia 
 
 

2011 w Czechach
2011 w piłce siatkowej
2012 w Czechach
2012 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czechach